Terria – frazione di Ferentillo, provincia di Terni (Italia)
 Terria – frazione di Contigliano, provincia di Rieti (Italia)
 Stazione ferroviaria di Terria
 Terria – album di Devin Townsend del 2001